Сан Антонио Таричадо има више значења:

 Сан Антонио Таричадо (Апоро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Антонио Таричадо (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику